Kakilissat bezeichnet:
 Kakilissat (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kakilissat (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland